Eicherhof steht für:

 Eicherhof (Bergisch Gladbach), einen Ortsteil von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis
 Eicherhof (Niederfischbach), Ortsteil von Niederfischbach im Kreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz
 Schloss Eicherhof, einem Gutshaus in Leichlingen (Rheinland).